Сан Хуан де лос Лириос има више значења:

 Сан Хуан де лос Лириос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуан де лос Лириос (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику